Khoo ist der Familienname folgender Personen:

 Khoo Boon Hui (* 1954), singapurischer Politiker
 Khoo Chung Chiat (* um 1985), malaysischer Badmintonspieler
 Rachel Khoo (* 1980), englische Fernseh-Köchin und Kochbuchautorin
 Khoo Teck Puat (1917–2004), singapurischer Unternehmer